Die Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 47 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Wallers.

Historische Entwicklung 
2014 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes rurales de la Vallée de la Scarpe und wurde dadurch unter dem gleichen Namen neu gegründet.

Am 1. Januar 2019 trat die Gemeinde Émerchicourt aus der Communauté de communes Cœur d’Ostrevent aus und schloss sich diesem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Porte du Hainaut
Département Nord
Gegründet 2014